Chris Adams – postać fikcyjna, bohater Siedmiu wspaniałych i jego sequeli
 Chris Adams (1927–2012) – angielski piłkarz
 Chris Adams (1955–2001) – angielski wrestler